Harselaar (bedrijventerrein)
 Harselaar (dorp)
 Wouter van Harselaar